«Rendez-Vous» — перший музичний альбом італійської співачки Ін-Грід. Найпопулярніший з-поміж інших трьох. 

Найвідомішим треком з «Rendez-Vous» є пісня «Tu es foutu».

Композиції 
 «In-tango» (3:30)
 «Tu es foutu» (3:41)
 «Mais La Nuit…Il Dort!» (3:47)
 «Shock» (3:35)
 «Dans Ma Memoire» (3:47)
 «Pour Toujours» (3:56)
 «Souvenir D'ete» (3:34)
 «I'm Folle De Toi» (3:36)
 «Je Ne Crois Pas» (3:23)
 «Esclave De Toi» (3:34)
 «Ah I'amour L'amour» (3:33)
 «Va Au Diable» (3:25)
 «Bonus Track» (5:17)

Найпопулярніші пісні 
 «Tu es foutu»: 
1 Польща, Греція 
2 Швеція
3 Нідерланди, Норвегія 
6 Австрія 
7 Австралія 
9 Німеччина 
14 Нова Зеландія 
23 Швейцарія
47 Франція 
 «In-tango»: 
8 Греція 
10 Данія 
14 Іспанія 
35 Німеччина  
76 Нідерланди
 «Shock»

Посилання 
  Офіційний сайт Ін-Грід 

Музичні альбоми 2003